Die Liste der Orte in Florida führt alle Orte mit mehr als 20.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Florida auf.

Dabei handelt es sich meistens um Kommunen (Cities, Towns oder Villages), aber teilweise auch um sogenannte census-designated places (CDPs), die zur sozio-demografischen Erfassung der Bevölkerung gebildet wurden und direkt vom County verwaltet werden.

Siehe auch 
 :Kategorie:Ort in Florida, weitere Orte (< 20.000 Einwohner) in Florida
 Liste der Countys in Florida
 Florida
 Liste der Städte in den Vereinigten Staaten

Weblinks 

Florida
!